La 27ª Brigata artiglieria lanciarazzi "Atamano Petro Kalnyševs'kyj" (, unità militare A1476) è un'unità d’artiglieria lanciarazzi direttamente subordinata al Comando delle Forze terrestri ucraine, con base a Sumy.

Storia 
Il 14 maggio 2008 venne costituito a Sumy il 27º Reggimento artiglieria lanciarazzi, come parte della riforma delle Forze armate ucraine. In seguito all'invasione russa della Crimea nel marzo 2014 l'unità, che si trovava a pochi chilometri dalla frontiera con la Russia, venne inizialmente schierata presso la città di Myrhorod. Successivamente venne impiegata in combattimento in Donbass. Durante il conflitto le venne assegnato il 41º Battaglione fanteria motorizzata "Černihiv-2" (ex battaglione di difesa territoriale), sciolto nel 2016 per diventare un battaglione di protezione della brigata. Nel 2015 il reggimento venne riorganizzato in brigata, portandone i battaglioni da 3 a 4. Nel 2020 la brigata è stata dedicata a Petro Kalnyševs'kyj, ultimo atamano comandante del Sič di Zaporižžja.

Struttura 
 Comando di brigata
 1º Battaglione artiglieria lanciarazzi
 2º Battaglione artiglieria lanciarazzi
 3º Battaglione artiglieria lanciarazzi
 4º Battaglione artiglieria lanciarazzi
 Battaglione acquisizione obiettivi
  41º Battaglione di protezione
 Compagnia genio
 Compagnia manutenzione
 Compagnia logistica
 Compagnia comunicazioni
 Compagnia radar
 Plotone difesa NBC
 Plotone medico

Comandanti 

 Colonnello Valerij Ismailov (2008-2019)
 Colonnello Dmytro Chrapač (2019-in carica)

Note

Altri progetti 

Unità militari ucraine
Brigate missilistiche